«Sterling» puede referirse a:

Toponimia

en Estados Unidos 
 Localidades 
 Sterling (Colorado)
 Sterling (condado de Polk, Wisconsin)
 Sterling (condado de Vernon, Wisconsin)
 Sterling (Miami)
 Sterling (Illinois)
 Sterling (Kansas)
 Sterling (Massachusetts)
 Sterling (Míchigan)
 Sterling (Nebraska)
 Sterling (Nueva York)
 Sterling (Ohio)
 Sterling (Oklahoma)
 Sterling (Utah)
 Sterling (Virginia)
 Sterling City (Texas)
 Área micropolitana de Sterling 
 Área micropolitana de Sterling (Colorado)
 Área micropolitana de Sterling (Illinois)

 Municipio de Sterling 
 Municipio de Sterling (condado de Blue Earth, Minnesota)
 Municipio de Sterling (condado de Brookings, Dakota del Sur)
 Municipio de Sterling (condado de Brown, Ohio)
 Municipio de Sterling (condado de Crawford, Indiana)
 Municipio de Sterling (condado de Hodgeman, Kansas)
 Municipio de Sterling (condado de Rice, Kansas)
 Municipio de Sterling (condado de Wayne, Pensilvania)
 Municipio de Sterling (condado de Whiteside, Illinois)
 Municipio de Sterling (Dakota del Norte)
 Otros 
 Calle Sterling (línea de la Avenida Nostrand)
 Condado de Sterling, Texas.
 Mount Sterling 
 Mount Sterling (Illinois)
 Mount Sterling (Iowa)
 Mount Sterling (Kentucky)
 Mount Sterling (Ohio)
 Mount Sterling (Wisconsin)
 Municipio de Mount Sterling (condado de Brown, Illinois)
 Otras variaciones 
 Distrito de J. Sterling Morton High School 201
 Distrito electoral de Sterling (condado de Johnson, Nebraska)
 Sterling Heights

Nombre 
 Sterling Campbell (n/d), baterista estadounidense.
 Sterling Hayden (n/d), actor y escritor estadounidense.
 Sterling Knight (n/d), actor y cantante estadounidense .
 Sterling Morrison (n/d), cantante y músico estadounidense. Fundador de The Velvet Underground.
 Sterling Price (n/d), político, militar y abogado estadounidense.

Apellido 
 Ana María Yabar Sterling (n/d), abogada, profesora, economista, política navarresa.
 Anne Fausto-Sterling (n/d), Doctora en Filosofía y profesora de Biología y Estudios de género en la Universidad Brown.
 Bruce Sterling (n/d), escritor estadounidense de ciencia ficción.
 Carlos Márquez Sterling (n/d), escritor, periodista y político cubano, hijo de Manuel Márquez Sterling.
 Ford Sterling (n/d), actor estadounidense.
 Jan Sterling (n/d), actriz estadounidense.
 Manuel Márquez Sterling (n/d), periodista, escritor, diplomático y político cubano, presidente provisional de Cuba.
 Mindy Sterling (n/d), actriz estadounidense.
 Nick Sterling (n/d), guitarrista, cantante y compositor de música rock, estadounidense.
 Raheem Sterling (n/d), futbolista inglés
 Robert Sterling Yard (n/d), escritor, periodista y activista de la vida silvestre, de Nueva York.
 Scott Sterling (Scott La Rock) (n/d), dj original del grupo de rap Boogie Down Productions.
 Thomas Sterling North (n/d), escritor estadounidense.
 Varcan Sterling (n/d), arquero de Unión Magdalena.
 William Sterling Parsons (n/d), ingeniero militar estadounidense.

Televisión 
 Dana Sterling, personaje de la serie Robotech. 
 Maia Sterling, personaje de la serie Robotech.
 Max Sterling, personaje de la serie Robotech.
 Sterling (Mad Men).

Empresa 
 Cimber Sterling, con base en Sønderborg, Dinamarca.
 Sterling Airlines (1962-2008), aerolínea con base en Copenhague. Fusionada en 2005 con Maersk Air.
 Shearman & Sterling, firma de abogados con sede en Nueva York, EE. UU.

Armamento 
 Subfusil Sterling.